Кинтана Ро има више значења:

 Кинтана Ро
 Кинтана Ро (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кинтана Ро (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Кинтана Ро (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Кинтана Ро (Кинтана Ро, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику